Osoby o tym nazwisku:
 Cherono Koech – kenijska lekkoatletka
 Haron Koech – kenijski lekkoatleta
 John Koech – kenijski lekkoatleta
 Nicholas Koech – kenijski lekkoatleta
 Paul Koech – kenijski lekkoatleta
 Peter Koech – kenijski lekkoatleta